

Твори 
 На Західному фронті без змін (нім. Im Westen nichts Neues) — антивоєнний роман Еріха Марії Ремарка, виданий 1929 р.

Фільми 
 На Західному фронті без змін (фільм, 1930) (англ. All Quiet on the Western Front) — військова драма, знята режисером Льюїсом Майлстоуном.
 На Західному фронті без змін (фільм, 1979) (англ. All Quiet on the Western Front) — військова телевізійна драма режисера Делберта Манна.
 На Західному фронті без змін (фільм, 2016) (англ. All Quiet on the Western Front) — військова драма режисера Роджера Доналдсона.
 На Західному фронті без змін (фільм, 2022) (англ. All Quiet on the Western Front) — військова драма режисера Едварда Бергера.